Nashi steht für:

 Nashi-Birne, Pflanzenart aus der Gattung der Birnen
 Nashi (Schiff, 1919), japanischer Zerstörer der Momi-Klasse
 Nashi (Schiff, 1945), japanischer Zerstörer der Matsu-Klasse 

Siehe auch:
 Naschi (Begriffsklärung)
 Naxi